Kimberly (Alabama)
Kimberly (Idaho)
Kimberly (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos